Burning Gold – film del 1927 diretto da John W. Noble
 Burning Gold – film del 1936 diretto da Sam Newfield
 Burning Gold – singolo del 2014 di Christina Perri